EDGR steht für:
 Bahnhof Duisburg-Großenbaum (DS100-Code), Bahnhof in Duisburg-Großenbaum an der Bahnstrecke Köln–Duisburg
 Flugplatz Gießen-Reiskirchen (ICAO-Code), Sonderlandeplatz östlich der Stadt Gießen

Abkürzung